Första matchen i grupp D i Europamästerskapet 2012 spelades 11 juni 2012 mellan Frankrike och England. Den sista matchen spelades mellan Sverige och Frankrike den 19 juni. Det spelades totalt sex matcher i gruppen, där alla möttes en gång. Alla matcher spelades i de ukrainska städerna Donetsk och Kiev. På arenorna Donbass Arena (Donetsk, med en kapacitet på 51 504) och Olympiastadion (Kiev), med en kapacitet på 70 050). På Olympiastadion kommer även finalen att spelas.

Gruppen består av fyra lag (siffran inom parentes står för i vilken seedningsgrupp nationen fanns i) – Ukraina (1), England (2), Sverige (3) och Frankrike (4). Totalt är det fyra olika grupper i slutspelet för Europamästerskapet 2012.

Vid vinst får det vinnande laget 3 poäng samtidigt som det förlorande laget får 0 poäng. Om en match är oavgjord när full tid (90 minuter) har spelats så får lagen 1 poäng var. De två först placerade lagen går vidare till kvartsfinal när gruppen är färdigspelad.

Sverige spelade alla gruppspelsmatcher på Kievs olympiastadion, den största arenan under gruppspelsomgången.

Spelartrupperna 
De fyra olika nationernas spelartrupper består av totalt 92 spelare – 23 spelare per nation. Spelarna hör hemma i klubblag från totalt 14 olika länder, där flest spelare finns hos klubblag i England.

Tabell

Frankrike mot England 

{{Resultat med trupp|id=FRA-ENG
|nr       = 7
|bild     = FRA-ENG_2012-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2012
|tid      = 19:00 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Samir Nasri 
|mål2     =  Joleon Lescott
|arena    = Donbass Arena
|spelplats= Donetsk, Ukraina
|publik   = 47400
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Renato Faverani och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = Gianluca Rocchi och 
|bästespelare=Samir Nasri (Frankrike)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ukraina mot Sverige 

{{Resultat med trupp|id=UKR-SWE
|nr       = 8
|bild     = UKR-SWE_2012-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Andrij Sjevtjenko 
|mål2     =  Zlatan Ibrahimović
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Kiev, Ukraina
|publik   = 64290
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Bahattin Duran och 
|fjärdedomare = 
|måldomare   = Hüseyin Göçek och 
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ukraina mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=UKR-FRA
|nr       = 15
|bild     = UKR-FRA_2012-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2012
|tid      = 19:00 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål2     =  Jérémy Ménez  Yohan Cabaye
|arena    = Donbass Arena
|spelplats= Donetsk, Ukraina
|publik   = 48000
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Sander van Roekel & 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = Pol van Boekel & 
|bästespelare= Franck Ribéry (Frankrike)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot England 

{{Resultat med trupp|id=SWE-ENG
|nr       = 16
|bild     = SWE-ENG_2012-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Glen Johnson Olof Mellberg 
|mål2     =  Andy Carroll Theo Walcott Danny Welbeck
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Kiev, Ukraina
|publik   = 64640
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Primoz Arhar & 
|fjärdedomare= 
|måldomare= Matej Jug & 
|bästespelare= Olof Mellberg (Sverige)
|kitlag1  =
|kitlag2  =
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Ukraina 

{{Resultat med trupp
|nr       = 23
|bild     = ENG-UKR_2012-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Wayne Rooney 
|arena    = Donbass Arena
|spelplats= Donetsk, Ukraina
|publik   = 48700
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Gábor Erős & 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = István Vad & 
|bästespelare= Steven Gerrard (England)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=SWE-FRA
|nr       = 24
|bild     = SWE-FRA_2012-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Zlatan Ibrahimović Sebastian Larsson 
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Kiev, Ukraina
|publik   = 63010
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Bertino Miranda & 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = Jorge Sousa & 
|bästespelare= Zlatan Ibrahimović (Sverige)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor

Externa länkar 
 Europamästerskapet 2012 Grupp D

Grupp D
Sport i Kiev
Sport i Donetsk